Porta falsa (o també falsa porta): element arquitectònic que es troba sovint en tombes de l'antic Egipte.
 Porta del darrere: terme informàtic.